Het Tata Steel-toernooi 2015 vond plaats in Wijk aan Zee van vrijdag 9 januari t/m zondag 25 januari. Het werd gewonnen door Magnus Carlsen.

Eindstand masters

Eindstand challengers 
In de challengergroep won Wei Yi met 10,5 punten uit 13 partijen.

Externe link 
Tata Steel-archief

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2015